Hold Tight puede referirse a:

 Hold Tight (2013), canción de Justin Bieber.
 Hold Tight (2015), canción de Madonna.